Barham – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire w Anglii,
 Barham – miejscowość w hrabstwie Suffolk w Anglii,
 Barham – miejscowość w hrabstwie Kent w Anglii,
 Barham – miejscowość w Nowej Południowej Walii w Australii.
 Baronowie Barham, z których najbardziej znany jest:
 Charles Middleton, 1. baron Barham (1726–1813) – admirał Royal Navy i polityk.
 Cztery okręty Royal Navy, których nazwa (HMS Barham) wywodzi się od nazwiska admirała Barhama.